Poyraz ist ein türkischer männlicher Vorname  sowie Familienname. Der Name ist abgeleitet vom Namen des gleichnamigen Windes, der aus dem Griechischen entlehnt ist.

Namensträger

Familienname 
 Ergün Poyraz (* 1963), türkischer Autor
 Ferhat Poyraz (* 1993), belgisch-türkischer Fußballspieler
 Ihsan Poyraz (* 1988), österreichischer Fußballspieler
 Sema Poyraz (* 1950), deutsche Schauspielerin, Filmregisseurin und Drehbuchautorin
 Turgay Poyraz (* 1958), türkischer Fußballspieler

Sonstiges 
 Poyraz (Beykoz), ein Dorf in der türkischen Provinz İstanbul
 Poyraz (Wind), Name des Nordostwindes in der Türkei

Siehe auch 
 Boyraz
 Poyrazlı (BKS)

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Türkischer Personenname